Le tournoi The Wimbledon Club Open 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Wimbledon Club Open qui se déroule du 14 au  à Londres. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et d'une wild card Robert Downer.

En finale, Alan Clyne l'emporte face à Tom Richards.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Sport à Londres en 2017
Squash en 2017
Sport en mars 2017